Webster megye (Georgia)
 Webster megye (Iowa)
 Webster megye (Louisiana)
 Webster megye (Kentucky)
 Webster megye (Mississippi)
 Webster megye (Missouri)
 Webster megye (Nebraska)
 Webster megye (Nyugat-Virginia)